Titov most je lahko:

 Titov most - most v Mariboru čez reko Dravo
 Krški most (včasih Titov most) - povezuje otok Krk s kopnim